Messier 25 (M25), een object aan de sterrenhemel
 Een verkeersweg:
 M25 (Denemarken), zie Grote Beltbrug
 M25 (Groot-Brittannië)
 M25 (Hongarije)
 M-25 (Kosovo)
 M25 (Mashreq)
 M25 (Servië)
 Een voormalige verkeersweg:
 M25 (Joegoslavië)
 M-25 (Rusland)